To, co najważniejsze (niem. Alles was zählt) – niemiecka opera mydlana, emitowana od 4 września 2006. Serial został stworzony przez Guido Reinhardta, a produkowany jest przez Grundy UFA. Jest trzecią operą mydlaną na kanale RTL po Gute Zeiten, schlechte Zeiten i Unter Uns.

Akcja serialu rozgrywa się w Essen, ale zdjęcia realizowane są w Kolonii. W Polsce serial pokazywała TV Puls od 8 września do 2 grudnia 2011 – wyemitowano od 1 do 55 odcinka.

Opis fabuły 
Na samym początku fabuła serialu skupiała się wokół Diany Sommer, marzącej o tym, aby zostać znaną na całym świecie łyżwiarką.

Obsada

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 To, co najważniejsze Spoiler

Niemieckie telewizyjne opery mydlane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006